Grovetown bezeichnet:

 Grovetown (Neuseeland) in Neuseeland
 Grovetown (Georgia) im US-Bundesstaat Georgia